+++ steht für:
 +++, Escapesequenz im AT-Befehlssatz zur Umschaltung vom Data Mode in den Command Mode
 +++, nach dem Leidener Klammersystem geben Pluszeichen auf der Zeile die Anzahl der vermuteten nicht rekonstruierbaren Buchstaben an (Römisch)
 (+++) (auch: PLUS THREE), Rating auf der Shulgin Rating Scale zur subjektiven Bewertung psychoaktiver Substanzen nach dem Pharmakologen Alexander Shulgin

Siehe auch:
 +
 ++
 XXX